Кулешовка:

Белоруссия 
 Кулешовка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Кулешовка — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Кулешовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кулешовка — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Кулешовка — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Кулешовка — деревня в Рамонском районе Воронежской области.
 Кулешовка — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Кулешовка — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Кулешовка — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Кулешовка — село в Белоглинском районе Краснодарского края.
 Кулешовка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Кулешовка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Кулешовка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Кулешовка — село в Азовском районе Ростовской области.
 Кулешовка — село в Нефтегорском районе Самарской области.
 Кулешовка — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Кулешовка — деревня в Абакумовском сельсовете Токарёвского района Тамбовской области.
 Кулешовка — деревня в Сергиевском сельсовете Токарёвского района Тамбовской области.
 Кулешовка — река в Пермском крае, приток Бабки.
 Кулешовка — река в Приморском крае, приток Спассовки.

Украина 
 Кулешовка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Кулешовка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Кулешовка — метеорит, упавший 12 марта 1811 г. на территории нынешней Сумской области.

См. также 
 Кулишовка (значения)

